

Patronyme 
,  ou  est un nom de famille japonais comptant 1458 titulaires, dont 1367 au Japon, principalement dans les préfectures de Mie, Osaka, Hokkaidō et Shizuoka. Le caractère 梯 est associé à d'autres patronymes, Kachi, Kake, Hashigo, Washi et Tei. D'autre formes d'écriture possibles sont , aussi associé au nom Kakebashi, , aussi associé au nom Kenbashi et .

Personnalités 
 , entrepreneur et ingénieur japonais, fondateur de Roland Corporation, fabricant d'instruments de musique ;
 , doubleur japonais ;
 , universitaire bouddhiste japonais ;
 , politicien japonais ;
 , écrivaine japonaise ;
 , chanteuse japonaise et membre de Nogizaka46 et d'AKB48 ;
 , pianiste japonais ;

Personnages de fiction 
 , personnage de Platinum End ;
 , personnage d'Inazuma Eleven.

Voir aussi 
 Le Kakehashi-gawa, rivière au Japon ;

Notes et références 



Homonymie de patronyme
Patronyme japonais